Il singolare del torneo di tennis Legg Mason Tennis Classic 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Stefan Edberg che ha battuto in finale Jason Stoltenberg 6-4, 6-2.

Teste di serie 

Assente
 Stefan Edberg (Campione)
 Wayne Ferreira (secondo turno)
 Marc Rosset (terzo turno)
 Andre Agassi (terzo turno)
 Jaime Yzaga (terzo turno)
 David Wheaton (terzo turno)
 Aaron Krickstein (quarti di finale)

 MaliVai Washington (secondo turno)
 Brad Gilbert (primo turno)
 Richey Reneberg (secondo turno)
 Amos Mansdorf (secondo turno)
 Henrik Holm (terzo turno)
 Jason Stoltenberg (finale)
 Jonathan Stark (terzo turno)
 Jakob Hlasek (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Legg Mason Tennis Classic 1994